Több európai uralkodó neve:
 Vilmos albán fejedelem, uralkodott 1914.
 I. Vilmos angol király, uralkodott 1066–1087.
 I. (Jámbor) Vilmos aquitaniai herceg, uralkodott 893–918. Auvergne grófja is.
 I. Vilmos holland király, uralkodott 1815–1840.
 I. Vilmos porosz király, majd német császár, uralkodott 1861–1888.
 I. Vilmos osztrák gróf
 I. Vilmos szicíliai király, uralkodott 1154–1166.
 I. Vilmos skót király, uralkodott 1165–1214.
 I. Vilmos württembergi király, uralkodott 1816–1864.
 I. Vilmos meisseni őrgróf (1343–1407)
 I. Vilmos arboreai király, uralkodott 1407–1420. 
 I. Vilmos bajor herceg, (1330–1389)